Зерван (Зурван, Зарван; от  «время») — в иранской мифологии олицетворение времени и пространства. В поздний период понимался как бог времени и судьбы, двуполое существо, породившее Ахурамазду и Ангра-Майнью. Зерван — верховный бог зурванизма, также упоминается в числе прочих богов и в текстах Авесты («Ясна» 72.10, «Видевдат» 19.13).

Зенд-авеста признаёт единое верховное начало бытия, которое называет «Вечное Время» (Зерван Акарана); из недр его происходят уже Ормузд и Ариман, Свет и Тьма, образующие своей борьбой существование настоящего мира.

См. также 
 Зурванизм

Примечания

Источники 
 Чунакова, О. М. «Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических персонажей и мифологических символов». М.: 2004 г. ISBN 5-02-018432-2
 Зерван // Иранская мифология // Мифологический словарь/ Гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — 672 с.
 Зенер, Р. Ч. «Зурванизм» 

Иранская мифология
Боги времени и судьбы
Верховные боги
Зороастризм